John Pearson peut désigner :
 John Pearson (1613-1686), théologien et érudit anglais ;
 John Pearson (1758-1826), orateur de la Croonian Lecture ;
 John Pearson (1868-1931), footballeur international anglais ;
 John Pearson (1930-2021), écrivain britannique ;
 John Pearson (1973-), pilote de vitesse moto anglais.